Ирен Голицына (, 22 июля 1916 или 1918, Тбилиси — 20 октября 2006, Рим) — княжна, итальянский модельер, наиболее известна по коллекции брючных костюмов, получивших название «palazzo pajama».

Ирен принадлежала к древнему российскому аристократическому роду Голицыных, который берёт своё начало в XIII веке. Родители: князь Борис Львович Голицын (1878—1958), княгиня Нина Петровна Голицына (урожденная Ковальджи, 1888—1957). После Октябрьской революции она с матерью сначала иммигрировала в Константинополь, а позже они обосновались в Риме. Ирен обучалась искусствам в Риме, английскому языку в Кембридже, Англия, и французскому в Сорбонне, Франция. В 1943 году Ирен вновь вернулась в Рим, где в течение трёх лет работала с итальянскими дизайнерами сёстрами Фонтана. Свой первый салон она открыла в 1946 году. Наибольшего успеха она достигла в 1960 году, после того, как её дом моды выпустил коллекцию брючных костюмов из шёлка, получивших название «palazzo pigiama».

В 1962 году она была названа итальянской прессой дизайнером года, а в 1965 году была удостоена Международной дизайнерской премии. С тех пор услугами Ирен пользовались многие знаменитости, среди которых Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Одри Хепбёрн, Грета Гарбо и Клаудия Кардинале.

В сентябре 1996 году Ирен открыла свой первый бутик в Москве, а в ноябре того же года была опубликована её автобиография «Из России в Россию».

Ирен Голицына вышла замуж за Сильвио Медичи де Менецес () 29 июля 1949 года в Риме.

Ирен Голицына умерла 20 октября 2006 года в своём доме в Риме в возрасте 90 лет. Похоронена на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.

Примечания

Литература 
 Княжна Голицына — принцесса моды / Редакторы-составители Е. А. Скаммакка дель Мурго, М. Г. Талалай. — М.: ООО «Старая Басманная», 2019. — 212 с., XXXII с. ил. — ISBN 978-5-907169-00-5

Ссылки 
 Скончалась известная модельер княгиня Ирен Голицына // Женский журнал «interlinks.ru» (архивная копия)
 Скончалась легендарная княгиня // Информагентство «ForUm», 22.10.2006
 Уроки стиля от княжны Голицыной: Как эмигрантка из России стала законодательницей мод в Италии // Интернет-журнал «Культурология. Ру», 20.10.2018
 У России под мышкой. Записки принчипессы Голицыной // Радио Свобода, програма «Герои Ив. Толстого», 7.04.2019

Модельеры по алфавиту
Модельеры Италии XX века
Мемуаристы Италии XX века
Похороненные на кладбище Тестаччо
Ирен